SPT steht als Abkürzung für:

 Segway Personal Transporter, ein Elektrokraftfahrzeug
 Serum-Prothrombin-Zeit, Bestimmungsverfahren bei Gerinnungsstörung
 Shortest Path Tree, ein Routingverfahren in Computernetzwerken, siehe MOSPF
 Shortest Processing Time, eine Zuteilungsstrategie zur Vergabe von Rechenzeit, siehe Shortest-Job-Next
 Single Particle Tracking, eine physikalische Messmethode, siehe Einzelpartikelverfolgung
 Society for Philosophy and Technology, eine internationale Wissenschaftsvereinigung
 Sodium Polytungstate, die Substanz Natriumpolywolframat
 South Pole Telescope, ein Radioteleskop am Südpol
 Standard Penetration Test, ein Sondierverfahren zur Baugrunderkundung
 Strathclyde Partnership for Transport, die Verkehrsbehörde von Groß-Glasgow
 Surrogate Partner Therapy, siehe Surrogatpartnerschaft

Abkürzung